Улица Га́тартас () — улица в Северном районе Риги, в историческом районе Межапаркс. Пролегает в северо-западном направлении, от проспекта Сигулдас до проспекта Межа. С другими улицами не пересекается. Общая длина улицы Гатартас — .

На всём протяжении покрыта асфальтом, движение двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует.

Застройка представлена 2-этажными особняками, преимущественно межвоенного периода. Жилой дом № 6 (архитектор А. Разумс, 1929) признан памятником архитектуры местного значения.

История 
Впервые упоминается в 1915 году под названием Брюггская улица (, ) — в честь бельгийского города Брюгге (многие улицы этого района названы в честь городов Ганзейского союза). В том же году улица была переименована в Рионскую — по названию реки Риони. Однако спустя два года первоначальное название было восстановлено.

В 1923 году улица получила новое имя — улица Аматас (вероятно, по названию реки в Латвии, левого притока Гауи). В 1961 году получила современное название — в честь бывшего волостного села Гатарта.

Примечания

Литература 
 Rīgas ielas. 3. sējums. — Mārupe: Drukātava, 2009. — С. 96-98. — ISBN 978-9984-798-86-8
 Mežaparks: nami, cilvēki, likteņi / Sast.: S. Viese, I. Vijupe. — Rīga: Preses nams, 1994. — 24. lpp. — ISBN 978-9984-00074-9.

Улицы Межапаркса
Улицы Риги по алфавиту